L'International Touring Car Championship comunemente chiamato ITC, fu un campionato turismo riservato per auto che rientravano nel regolamento FIA classe Auto 1 Turismo. Rispetto al 1995 vi fu una fusione tra il vecchio DTM e il nuovo ITCC, anche se il regolamento sportivo era uguale al 1995. Il campionato fu vinto dal tedesco Manuel Reuter con la Opel Calibra, che si aggiudicò anche il campionato costruttori.

Team e piloti

Programma e risultati

Classifica Campionato Piloti

† Il pilota non ha tagliato il traguardo ma viene comunque classificato per aver coperto almeno il 90% della gara
Note: L'ordine di partenza di gara due viene stilata secondo l'rodine di arrivo di gara 1.

Note
 Sistema Punteggio: 20–15–12–10–8–6–4–3–2–1

Classifica Campionato Costruttori

Note

Campionati mondiali
Gare per vetture sport